Barbara Bandurka (1948-) – polska artystka
 Mieczysław Bandurka (1927–2003) – polski historyk, polityk
 Zofia Bandurka (1913–1993) – polska nauczycielka